Vischer steht für:
 Vischer (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Vischer (Familie), Künstlerfamilie aus Nürnberg
 Vischer (Anwaltskanzlei), Schweizer Rechtsberatungsunternehmen
 (9610) Vischer, nach Peter Vischer dem Älteren benannter Asteroid
 Palais Vischer, Heimatmuseum in Calw, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Visscher
 Fischer
 Fisher